Бе́скова — русская фамилия. Известные носительницы:

 Бескова, Валерия Николаевна (1928—2010) — советская актриса.
 Бескова, Вера Петровна (1924—2020) — советский и российский театральный режиссёр, актриса.

 Климакова (Бескова), Анна Александровна (род. 1986) — российская волейболистка.